Flags – album di Patrick Moraz e Bill Bruford del 1985
 Flags – album di Brooke Fraser del 2010
 Flags – singolo dei Coldplay del 2020
 FLAGS – serie di manga scritta e disegnata da Satoshi Ueda

Pagine correlate 
 Flag (disambigua)